Gredler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Gredler (1802–1870), österreichischer Jurist und Politiker
 Ludwig von Gredler (1831–1868), österreichischer Offizier
 Ludwig Gredler (* 1967), österreichischer Biathlet
 Martina Gredler (* 1958), österreichische Zahnärztin und ehemalige Politikerin (LIF)
 Vinzenz Maria Gredler (1823–1912), österreichischer Franziskaner und Naturforscher
 Willfried Gredler (1916–1994), österreichischer Politiker